ТФУ — многозначная аббревиатура:
 ТФУ — теплофикационная установка
 ТФУ — территориальное финансовое управление
 ТФУ — тетрафторид урана
 ТФУ — торгово-финансовое управление
 ТФУ — трифторуксусная кислота

См. также 
  — аббревиатура латиницей